Alfa Romeo Alfa 6 – berlina del 1979
 Alfa Romeo 6C – vari modelli dal 1927 al 1950